Marcel Jacno, dit Jacno (1904-1989), graphiste français, célèbre notamment pour avoir illustré le paquet de cigarettes Gauloises
Denis Quilliard, dit Jacno (1957-2009), musicien français, surnommé ainsi du fait de son importante consommation de Gauloises

Homonymie de patronyme